Universitair Verplegingscentrum Brugmann, een Belgisch academisch ziekenhuis
Brugmann (bankiers), een Belgische bankiersfamilie van Duitse oorsprong
Karl Brugmann (1849-1919), een Duits taalkundige

Zie ook 
Brugman (doorverwijspagina)